Емія Шіро (яп. 衛宮士郎) — центральний чоловічий персонаж всесвіту Fate, головний герой однойменної манги (2006), візуального роману (2004) та аніме-серіалу.
 Джузеппе Шіро (італ. Giuseppe Schirò, алб. Zef Skiro; 1690, П'яна-дельї-Альбанезі — 2 грудня 1769, Рим) — італійський церковний діяч візантійського обряду.